„Една одисея из Делиормана“ е български телевизионен игрален филм (историческа драма) от 1983 година на режисьора Васил Мирчев, по сценарий на Иван Станев. Оператор е Пламен Мечконев. Музиката е на композитора Вили Казасян, а художник на филма е Кирил Неделчев.

Създаден е по повестта „Една одисея из Делиорман“ на Иван Вазов.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 

Български филми
Български филми от 1983 година
Български драми
Български исторически филми
Филми на Васил Мирчев